Хог:

 Хог, Анна (нар. 1986) — шведська лижниця, призерка зимових Олімпійських ігор 2010 у Ванкувері.
 Хог, Артур Аллен (1921-1999) — американський астроном, найбільш відомий відкриттям Об'єкта Хода в 1950 році.
 Хог, Підлога (1940-2009) — американський професійний баскетболіст, який виступав в НБА.
 Хог, Еллен (нар. 1986) — нідерландська хокеїстка на траві, гравець національної збірної Нідерландів.
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем